Xagħra Young Stars Football Club é um clube de futebol da ilha de Gozo. Disputou a primeira divisão do território pela última vez na temporada 1964–65.

Clubes de futebol de Gozo